Tumiditarsus é um gênero de coleóptero da tribo Eburiini (Cerambycinae). Compreende apenas uma única espécie, com distribuição restrita à província de Formosa (Argentina).

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Tumiditarsus (Zajciw, 1961)
 Tumiditarsus cicatricornis (Zajciw, 1961)

Referências

Eburiini
Tumiditarsus